Га́лка:

 Галка () — птица семейства врановых.
 Галка — разговорное название подтверждающего символа.
 Галка — уменьшительная форма женского имени Галина.

Фамилия
 Галка, Витольд (1953—2001) — польский искусствовед, реставратор.
 Галка, Конрад (род. 1974) — польский пловец.
 Галка, Пётр (род. 1988) — польский пловец.
 Галка, Светлана Валентиновна (род. 1976) — российская актриса, выступающая чаще всего в жанре пародии.
 Галка, Тамара Ивановна (род. 1944) — советская прыгунья в высоту.

Топоним 
 Россия
 Галка (Камышинский район) — село в Камышинском районе Волгоградской области; ранее называлось Галки.
 Галка (Пермский край) — деревня в составе города Александровска Пермского края.
 Галка (Свердловская область) — посёлок спецпереселенцев, на месте которого находится город Карпинск.
 Галка (приток Бакчара) — река в Томской области.
 Галка (приток Волги) — река в Ярославской области.
 Галка (приток Каквы) — река в Свердловской области.
 Галка (приток Яйвы) — река в Пермском крае.

 Украина
 Галка (Роменский район) — село в Роменском районе Сумской области.
 Галка (Черниговская область) — село в Сребнянском районе Черниговской области.
 Галка (приток Удая) — река в Черниговской области.

См. также 
 Галка-Дрогобыч — предприятие по добыче поваренной соли.
 Галка ЛТД — львовское предприятие, вырабатывающее пищевой концентрат-напиток «Галка».
 Галки (значения)
 Галочка (значения)